Prince William peut faire référence à :

Personnalités 
 William de Galles (né en 1982), un membre de la famille royale britannique.

Géographie 
 Prince William, une localité du comté de Carroll dans l'Indiana ;
 Prince-William : comtés du Commonwealth de Virginie aux États-Unis de 280 813 habitants (en 2000). Le siège du comté se trouve dans la ville de Manassas ;
 Prince-William : paroisse civile et district de services locaux (DSL) canadien du comté d'York, au Nouveau-Brunswick ;
 Baie du Prince-William, en Alaska.

Voilier 
 Prince William (voilier), un navire-école britannique.

Homonymie de toponyme